Marmo rosso di Verona – varietà di marmo 
 Marmo rosso di Castellammare del Golfo - varietà di marmo estratta dalle cave del Monte Inici
 Marmo rosso di Levanto – varietà di marmo estratta nel comune di Levanto (Liguria)
 Marmo rosso di Cottanello – varietà di marmo  estratta dalle cave aperte sul Monte Lacerone (Lazio)